Andreas Hensel ist der Name folgender Personen:

* Andreas Hensel (Tiermediziner) (* 1961), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Andreas Hensel (Pharmazeut) (* 1962), deutscher Pharmazeut, Biochemiker und Hochschullehrer